Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1984 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 32. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Andrzej Huszcza.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 28 października 1984
 Sędzia:

Linki zewnętrzne 
 Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1984

1984
1984 w sporcie żużlowym
1984 w polskim sporcie